

Patronyme
 Bob Fullam, (1897-1974), est un ancien joueur de football irlandais.
 Johnny Fullam, (1940- ), est un ancien joueur et entraîneur de football.

Homonymie
Homonymie de patronyme